«Се́верный ве́стник» — газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1877—1878 годах.

История 
Газета политическая, литературная и юридическая «Северный вестник» выходила ежедневно в Санкт-Петербурге в 1877—1878 годах, с 1878 года с подзаголовком — «Газета права, политики и литературы».

До 1877 года выпускалась под названием «Судебный вестник».

Издавал газету Е. В. Корш, редактировал В. Л. Рычков. В руководстве изданием принимали участие В. Ф. Корш, А. А. Головачёв.

Газета придерживалась либерального направления. Публиковала многочисленные материалы о борьбе южных славян против турецкого ига, освещала ход русско-турецкой войны 1877—1878. Помещала статьи, сообщения своих корреспондентов с театра войны, телеграммы. Большое место занимали отделы Судебная хроника, Политические известия (обзор событий зарубежной жизни).

Приветствуя борьбу южного славянства против турецкого засилья, газета ставила вопрос о будущем «устройстве славянского мира», высказывая при этом панславистские идеи.

Литература 
 
 

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1877 году